Медон () град је у Француској, у департману Сенски висови.

По подацима из 2011. године број становника у месту је био 45.010.

Географија

Клима

Демографија

Партнерски градови 
  Целе
  Mazkeret Batya

Референце

Спољашње везе 

 
 База података: -{Insee}- 

Градови у Француској
Википројект географија/Насеља у Француској